San Giorgio Maggiore se poate referi la:

Insula San Giorgio Maggiore, cu Bazilica și Mănăstirea, din Veneția.
Biserica San Giorgio Maggiore din Napoli.
Biserica San Giorgio Maggiore din Veneția